Pianacci bezeichnet:

 Pianacci (San Marino), einen Ort in San Marino
 einen Ortsteil von Villa Collemandina, Italien